Э́луэз (Elwes) — английская фамилия. Известные носители:

 Элвис, Генри Джон (1846—1922) — британский ботаник.
 Элвес, Кэри (род. 1962) — английский актёр.

Примечания